«Мальчишки» () — финский художественный фильм, снятый режиссёром Микко Нисканеном в 1962 году.

Экранизация одноименного романа Пааво Ринтала. Премьера фильма состоялась 30 ноября 1962 г.

Сюжет 
Фильм рассказывает о жизни школьников в северном финском городе Оулу в грозный период Второй мировой войны.
Группа озорных финских мальчиков, в отсутствие родителей, ушедших на войну, переживают взлеты и падения жизни. Они бредят войной и солдатами немецкой армии и мечтают о военных подвигах.

В ролях 
 Пентти Таркиайнен —  Ильмар Каарела «Имму»
 Веса-Матти Лойри — Джако «Джейк» Хойкка
 Лийса Невалайнен — Мать Джейка
 Кауко Хеловирта — Капитан Фриц Майер  («Дядя Фриц»)
 Маркку Седерстрём — Уркки
 Ика Илькаре — Марти
 Ути Саурио — Пааво Харью, "Паштет"
 Илкка Лийканен — Марти
 Мартти Исосало — Топи
 Хан Виранмяки — Мать Корпи
 Хейки Риссанен — Каалеппи
 Рейма Эскелинен — мальчик из Туйры
 Йорма Валтанен — мальчик из Туйры
 Олави Ахонен — священник

Ссылки 
  Pojat
 
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы-драмы Финляндии
Военные фильмы Финляндии
Фильмы на финском языке
Экранизации романов